La Chiesa ortodossa in Italia è una giurisdizione ecclesiastica cristiana ortodossa occidentale fondata nel 1991 con il proposito di costituire una chiesa nazionale ortodossa per l'Italia. Questa chiesa non è in comunione con il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, né con nessuna altra chiesa ortodossa canonica, e dal 2013 è nota anche come Chiesa Vecchio-Cattolica in Italia. Il primate della Chiesa ha il titolo di Arcivescovo di Ravenna e dell'Aquila e Metropolita d'Italia.

Storia

Il fondatore è stato Antonio De Rosso, ex sacerdote cattolico romano, che fondò la chiesa nel 1991, in seno al Santo Sinodo in resistenza, una giurisdizione moderata del movimento vetero-calendarista greco e fu proclamato primo arcivescovo metropolita di questa giurisdizione ecclesiastica. All'interno del sinodo del Vecchio Calendario mons. De Rosso era già diventato vescovo di Aprilia e del Lazio nel 1986.

Nel 1997 la Chiesa si lega a quei vescovi della Chiesa ortodossa bulgara che contestavano il patriarca Massimo, sul quale erano stati diffusi documenti da cui emergeva il ruolo dei servizi segreti del regime comunista bulgaro nella sua elezione al soglio patriarcale.

Venne creato un Sinodo alternativo con a capo il metropolita di Nevrokop, che assunse il nome di Patriarca Pimen. A questo sinodo si legò la Chiesa ortodossa in Italia, elevata al rango di Chiesa autonoma.

Il Metropolita Antonio fu intronizzato Arcivescovo di Ravenna e Metropolita d'Italia, diventando membro di diritto del Santo sinodo della Chiesa ortodossa bulgara del Patriarca Pimen.

Il 20 febbraio 2009 mons. Antonio De Rosso, che da gennaio aveva assunto anche il titolo di Arcivescovo ortodosso dell'Aquila, è morto dopo lunga malattia.

La Chiesa venera come santo il presbitero ortodosso siciliano Giovanni Maria Scolarici ed il figlio Giuseppe, uccisi dai pirati barbareschi nel 1544 a Piraino, in provincia di Messina, mentre cercavano di portare in salvo le Sacre Specie.

Nel 2013 la Chiesa ortodossa in Italia si pone sotto la protezione della Nordic Catholic Church, assumendo la denominazione alternativa di Chiesa Vecchio-Cattolica in Italia.

Note

Voci correlate
 Cristianesimo ortodosso in Italia
 Eparchia ortodossa rumena d'Italia
 Autocefalia
 Arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta
 Grande Scisma

Collegamenti esterni
 

Chiesa ortodossa in Italia